Wilsford kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wilsford, Lincolnshire, ort i England, 
 Wilsford, Wiltshire, ort i England,